Ruunasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 26,53),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 28,98),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,99), 
 Ruunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,64, long 28,23),  (1 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 28,44),  (6 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,44),  (6 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 27,76),  (7 ha)
 Ruunasaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (1 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 27,00),  (2 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,96, long 26,96), 
 Ruunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 28,05),  (2 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 28,74),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,25, long 27,38),  (1 ha)
 Ruunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (2 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,82, long 29,44),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 27,65),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,88, long 29,31),  (2 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,06, long 27,38),  (1 ha)
 Ruunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 29,30),  (1 ha)
 Ruunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,50, long 29,82),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar